Bibó Lajos (1864–1913) néptanító, író, lapszerkesztő
 Bibó Lajos (1890–1972) író, újságíró, lapszerkesztő